Netherton hace referencia a:

Escocia 
 Netherton (Angus)
 Netherton (North Lanarkshire), Wishaw
 Netherton (Perth and Kinross)
 Netherton (Stirling)

Inglaterra 
 Netherton (Cheshire)
 Netherton (Cornualles)
 Netherton (Cumbria)
 Netherton (Devon)
 Netherton (Gloucestershire)
 Netherton (Hampshire)
 Netherton (Herefordshire)
 Netherton (Merseyside)
 Netherton (Midlands Occidentales)
 Netherton (Northumberland)
 Netherton (Oxfordshire)
 Netherton (Shropshire)
 Netherton (Worcestershire)
 Netherton (Kirklees), Yorkshire del Oeste
 Netherton (Wakefield), Yorkshire del Oeste